Эла́мская мифология — совокупность мифологических представлений эламитов, древнего народа, жившего на юго-западе современного Ирана.

Некоторые источники 

Сведений о мифологии и религии эламитов мало.

Самым ранним известным документом, содержащим имена эламских божеств, является договор, составленный на эламском языке около 2230 до н. э., между аккадским царём Нарам-Суэном и подвластным ему правителем Суз Хитой. Текст начинается с перечня имён 37 божеств эламского пантеона, открывающегося именем верховного бога Хумбана. Божества перечислены в строгой иерархической последовательности. Почти все они вновь упоминаются около 639 года до н. э. в надписи ассирийского царя Ашшурбанипала. Клинописные тексты из Персеполя свидетельствуют, что некоторые боги (Хумпан, Шимут и др.) почитались эламитами по меньшей мере до середины V века до н. э.

Общая характеристика 
Мифология сложилась в VI тысячелетии до н. э. задолго до возникновения Эламского государства. Испытывала влияние географически близкой к ней шумеро-аккадской мифологии. Верования имели локальные различия.

Одной из наиболее характерных черт было почитание змеи как символа изобилия, плодородия и вечности. Часто змеи изображались с человеческими головами. В эламской религии и мифологии считалось, что все божества обладают магической силой «китен». Под её защитой находилась власть царя, который воплощал волю богов.

Высшая мифология 

Эламская мифология характеризуется размытостью отдельных богов. Большинство из них считались неописуемыми существами, чьи имена не произносились и были неизвестны. Они воспринимались также как возвышенные идеи, которые не должны быть в полной мере характеризуемы смертными.

Первоначально во главе пантеона стояли женские божества. Вначале главной предположительно считалась богиня плодородия и богиня-мать северного Элама Пиненкир, «повелительница неба», мать богов, которую в Аккаде отождествляли с Иштар. Позднее, с начала II тысячелетия до н. э. она была вытеснена богиней земли и богиней-матерью южного Элама Кириришей или идентифицирована с ней.

К середине II тысячелетия до н. э. Киририша уступает ведущее место небесному богу Хумпану. Её стали считать супругой последнего. За верховенство в пантеоне с Хумпаном соперничал бог — покровитель столицы Элама Суз Иншушинак. Во II—I тысячелетии до н. э. Хумпан, Иншушинак и Киририша составили ведущую триаду пантеона. Лидером триады считался Иншушинак. Он был покровителем монархической власти. Около 1250 года до н. э. в честь Иншушинака царём Элама Унташ-Напиришей был построен культовый комплекс Дур-Унташ.

Другими значительными богами были Хутран, сын Хумпана и Киририши, Ябру, отождествляемый с шумеро-аккадским богом Аном, бог солнца, правосудия и торговли Наххунте (Нахунди), бог луны Напир, бог воды Шази, вестник богов Шимут и его супруга Манзат, богиня победы Нарунди, богиня-мать, почитавшаяся в области Аншан, Парти. В ранние периоды (III—II тысячелетия до н. э.) почитались также шумеро-аккадские божества Адад, Эа, Энки, Иштар, Нергал, Нуску, Нинурта, Ишникараб (Ишмекараб). Некоторые из них были официально включены в пантеон Элама.

См. также 
 Шумеро-аккадская мифология

Примечания 

Эламская мифология